Butleria kan avse:

 Butleria (svampar) – ett släkte svampar 
 Butleria (fjärilar) – ett släkte fjärilar